Лос Негрос има више значења:

 Лос Негрос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Негрос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Негрос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Негрос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Негрос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Негрос, Лос Негрос де Ариба (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Негрос (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику